Zozo peut désigner :
Zozo, un héros de bande dessinée créé par C. Franchi en 1935.
Zozo, un film de Josef Fares sorti en 2007.
Les Zozos, un film de Pascal Thomas sorti en 1972.
Le surnom de la ville de Carrizozo au Mexique.
ZOZO, une marque créée par Yūsaku Maezawa.
Zozo, une insulte créée par Stéphane Compaoré